Bernard Riebel (1953-), est un romancier, biographe et poète français.
 Mathieu Riebel (1997-2017), est un coureur cycliste français.
Patronyme germanique